Albert Costa era il detentore del titolo, ma perse in semifinale contro Juan Carlos Ferrero.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 6–1, 6–3, 6–2, Martin Verkerk.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (terzo turno)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (campione)
  Carlos Moyá (quarti di finale)
  Roger Federer (primo turno)
  Andy Roddick (primo turno)
  Guillermo Coria (semifinali)
  David Nalbandian (secondo turno)
  Albert Costa (semifinali)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Rainer Schüttler (ottavi di finale)
  Sjeng Schalken (terzo turno, Ritirato)
  Jiří Novák (ottavi di finale)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (ottavi di finale)
  Àlex Corretja (primo turno)

<li>  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
<li>  Agustín Calleri (primo turno)
<li>  Fernando González (quarti di finale)
<li>  Félix Mantilla (ottavi di finale)
<li>  Gastón Gaudio (terzo turno)
<li>  Wayne Ferreira (terzo turno, Ritirato)
<li>  Younes El Aynaoui (terzo turno)
<li>  James Blake (secondo turno)
<li>  Tim Henman (terzo turno)
<li>  Xavier Malisse (terzo turno)
<li>  Michail Južnyj (secondo turno)
<li>  Tommy Robredo (quarti di finale)
<li>  Vince Spadea (terzo turno)
<li>  Jarkko Nieminen (ottavi di finale)
<li>  Juan Ignacio Chela (terzo turno)
<li>  Arnaud Clément (ottavi di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 2003
ATP Tour 2003